Geforce 7 Series — сьоме покоління графічних плат Geforce компанії NVIDIA. Підтримує DirectX 9.0c, OpenGL 2.0.

Список моделей 

Більшість складних операцій почала виконуватись не в процесорі а в самій відеокарті

Виноски 

GeForce